Shannon (godin) of Siannon of Sionna, de godin van de rivier in de Keltische mythologie
Shannon (Groenland), een eiland voor de oostkust van Groenland
Shannon (Nieuw-Zeeland), een plaats op het noordereiland, Nieuw-Zeeland
Shannon (voornaam), een meisjesnaam
Shannon (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1981 t/m 1982
Shannon (serie uit 1961), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1961 t/m 1962

Ierland:
Shannon (Ierland), een stad in Ierland
Shannon (rivier), een rivier in Ierland 
Shannon Airport, een vliegveld in Ierland

Verenigde Staten:
Shannon (Georgia)
Shannon (Illinois)
Shannon (Mississippi)
Shannon (North Carolina)
Shannon City, Iowa
Shannon County (Missouri)
Shannon County (South Dakota)
Shannon Hills, Arkansas
Castle Shannon, Pennsylvania

Personen met de naam Shannon 
Shannon (zangeres), een Amerikaanse band/zangeres
Claude Shannon, de belangrijkste grondlegger van de informatietheorie
Del Shannon, een Amerikaanse zanger
Lori Shannon, een Amerikaanse actrice
Sharon Shannon, een Ierse muzikante
Vicellous Shannon, een Afro-Amerikaanse acteur